Jim Denney senior – amerykański skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk
 Jim Denney junior – syn seniora, amerykański skoczek narciarski